Петр Чех (; ) — чешский футболист, игравший на позиции вратаря. Рекордсмен сборной Чехии по количеству сыгранных матчей. Ранее занимал должность технического директора футбольного клуба «Челси».

Клубная карьера

«Виктория» 
Чех начинал как полузащитник за молодёжную команду, изредка играя в воротах. В возрасте 10 лет, после перелома ноги, он предпочёл позицию вратаря.

«Хмел» 
Дебют Чеха на профессиональном уровне состоялся в возрасте 17 лет за клуб «Хмел» в 1999 году.

«Спарта» Прага 
Трансфер на сумму 700 тыс. евро позволил клубу «Спарта» приобрести вратаря, который поставил национальный рекорд: 855 минут без пропущенных голов.

«Ренн» 
После всего одного сезона в пражской «Спарте» Чех был куплен французским клубом «Ренн» за 5 млн € в июле 2002 года. Благодаря уверенной игре молодого чешского вратаря, команда сначала избежала вылета в Лигу 2, а в следующем сезоне достигла полуфинала Кубка Франции и заняла 9-е место в высшем дивизионе в сезоне 2003/04.

«Челси» 
В январе 2004 Петр Чех согласился на летний переход в «Челси» за 10,3 млн €, подписав пятилетний контракт. Приехав в «Челси», Чех не сразу стал вратарём № 1, потому что в клубе уже был Карло Кудичини, считавшийся лучшим вратарём Премьер-лиги. Однако Карло Кудичини совершил несколько ошибок во время предсезонной подготовки, и Чеха поставили в створ ворот. В 2005 году побил рекорд Петера Шмейхеля, не пропустив ни одного гола на протяжении 11 игр и 35 минут (1025 минут). За это достижение Чех получил прозвище «Мистер Зеро» (, Мистер Ноль). В результате Чеху сразу же удалось стать одним из ключевых игроков команды.

После получения тяжелейшей травмы головы (вдавленный перелом черепа), которую ему нанёс игрок «Рединга» Стивен Хант, карьера голкипера находилась под угрозой. Однако Петр сумел оправиться от повреждения раньше положенного срока и продолжил демонстрировать хорошую игру в воротах. Во избежание получения повторной травмы головы, вратарь, вплоть до конца карьеры, выходил на поле в специально изготовленном для него защитном шлеме, благодаря которому получил прозвище «Танкист». 26 сентября 2009 года в матче против клуба «Уиган Атлетик» на 51-й минуте получил красную карточку, сфолив в штрафной на Уго Родальеге. Вместо Чеха на поле вышел Энрике Илариу, но пенальти отразить не смог. Матч закончился победой «Уиган Атлетик» со счётом 3:1.

В чемпионате Англии 2010/11 Чех сохранял свои ворота в неприкосновенности в течение 3 игр 85 минут (355 минут). Пропустил он только в матчах с «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпулем». По итогам чемпионата Англии 2011/2012 его клуб, согласно таблице, не попадал в зону еврокубков, но благодаря Чеху была добыта победа в Лиге чемпионов УЕФА, которая позволила «Челси» автоматически попасть в следующий клубный турнир Европы. В финальной игре Петр Чех отразил в дополнительное время пенальти Арьена Роббена, в серии пенальти взял удар Ивицы Олича, ещё один 11-метровый удар Бастиана Швайнштайгера пришёлся в штангу, при этом Чех угадал, куда полетит мяч во всех шести одиннадцатиметровых.

На момент выступления за «Челси» Петр считался одним из лучших вратарей мира. Однако с приходом в клуб Тибо Куртуа именно бельгиец стал основным голкипером команды.

«Арсенал» 
29 июня 2015 года было официально объявлено о переходе игрока в лондонский «Арсенал». На протяжении трёх сезонов Чех был основным вратарём канониров. Сезон 2018/19 он также начал в качестве основного вратаря. 29 сентября 2018 года в матче 7-го тура с «Уотфордом» Чех в конце 1-го тайма получил травму задней поверхности бедра. Даже после его восстановления основным вратарём «Арсенала» оставался новичок команды Бернд Лено, а Чех выходил на поле в кубковых матчах.

15 января 2019 года объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона 2018/2019. После чего вернется в «Челси», где займет уже должность спортивного директора клуба.

«Гилфорд Феникс» 
В начале октября 2019 года Чех подписал контракт с британским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс» (является фарм-клубом ), выступающего в ENIHL, в качестве вратаря. 13 октября 2019 года состоялся его дебют в матче против Суидон Уайлдкэтс. Игра закончилась победой Гилфорда со счётом 3-2 в серии буллитов. Чех отыграл весь матч.

«Челси» 
20 октября 2020 года «Челси» внес Петра Чеха, занимающего должность советника в тренерском штабе клуба, и завершившего карьеру игрока, в заявку команды на сезон Английской Премьер-лиги 2020/2021 годов. В клубе объяснили этот шаг большим количеством чрезвычайных ситуаций, вызванных пандемией COVID-19 и тем что только лишь в экстренной ситуации Петр Чех сможет появиться на поле. 14 декабря 2020 года вернулся в большой футбол, сыграв в матче Челси U23 — Тоттенхэм U23, пропустив два мяча в первом тайме, но отстояв сухой второй тайм.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Чехии дебютировал в возрасте 19 лет 12 февраля 2002 года в товарищеском матче со сборной Венгрии (2:0). Первые шесть матчей в сборной отыграл на ноль.

Проводил за сборную не менее 6 матчей за год на протяжении 15 лет подряд (2002—2016). Всего провёл 124 матча за сборную Чехии. Был основным голкипером сборной на 4 подряд чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016) и одном чемпионате мира (2006). В 2016 году опередил Карела Поборского и стал рекордсменом сборной Чехии по количеству сыгранных матчей. Летом 2016 года принял решение завершить выступления в сборной.

Статистика выступлений

Клубная статистика 
.

Статистика в сборной

Матчи и пропущенные голы за сборную 

Итого: 124 матча / 115 пропущенных мячей; 67 побед, 24 ничьи, 33 поражения.

Достижения

Командные 
«Челси»
 Чемпион Англии (4): 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15
 Обладатель Кубка Англии (4): 2006/07, 2009/10, 2009/10, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2005, 2009
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2004/05, 2006/07, 2014/15
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2011/12
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2012/13
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2008

«Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2015, 2017
 Финалист Лиги Европы УЕФА: 2019

Сборная Чехии
 Чемпион Европы среди юношей до 21 лет: 2002
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2004

Личные 
 Лучший вратарь французской Лиги 1: 2004
 Команда года по версии ПФА (2): 2005, 2014
 Лучший вратарь мира по версии МФФИИС: 2005
 Золотая перчатка английской Премьер-лиги (4): 2005, 2010, 2014, 2016
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: март 2007
 Футболист года в Чехии (9): 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016
 Золотой мяч Чехии (12): 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018
 Лучший вратарь Европы по версии УЕФА (2): 2005, 2007
 Клубные футбольные награды УЕФА (3): Лучший вратарь: 2005, 2007, 2008
 Команда года по версии ЕСМ (4): 2005, 2006, 2007, 2008
 Награда за особые заслуги перед «Челси»: 2007
 Игрок года по версии болельщиков «Челси»: 2011
 Рекордсмен по количеству «сухих» матчей за всю историю футбольного клуба «Челси»
 Рекордсмен по количеству «сухих» матчей за всю историю английской Премьер-лиги
 Рекордсмен по количеству матчей за сборную Чехии

Личная жизнь 
Жена Мартина (род. 1982), дочь Адела (род. 23 января 2008 года), сын Дамиан (род. 16 июня 2009 года). Есть старшая сестра Маркета.

Музыка — одно из увлечений Чеха, он выступал на одном из концертов группы Eddie Stoilow. Накануне начала чемпионата Европы 2012 выступил на концерте во Вроцлаве и исполнил барабанную партию из песни Smells Like Teen Spirit группы Nirvana; также в его активе исполнение барабанной партии одной из песен группы Foo Fighters.

У Петра Чеха есть высшее юридическое образование.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль футболиста на сайте arsenal.com
 Профиль футболиста на сайте fotbal.cz
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Хмел»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Хоккеисты Чехии
Хоккейные вратари
Спортсмены нескольких видов спорта